Banag kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Banag (ort i Filippinerna), Bohol, Province of Albay,

Iran 

 Banak (ort i Iran), Bushehr, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar